Heinz Wendlinger (XX secolo) – bobbista tedesco
 Karl Wendlinger (* 1968, Kufstein) – pilota automobilistico austriaco
 Stéphanie Wendlinger (* 1980, [?]) – giocatore di calcio francese